Алиш — немецкая ('Alisсh) и татарская (Али́ш, Alíş) фамилия.

Известные носители:
 Алиш, Абдулла (1908—1944) — татарский советский поэт, писатель,
 Алиш, Павел Васильевич (1842—после 1917) — российский архитектор немецкого происхождения.

См. также 
 Алишев
 Алишер